Ernst August von Meding ist der Name folgender Personen:

* Ernst August von Meding (Generalleutnant) (1711–1794), deutscher braunschweig-lüneburgischer Adliger und Generalleutnant
 Ernst August von Meding (Staatsbeamter) (1855–1928), deutscher Staatsbeamter